Il singolare del torneo di tennis Wrexham Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michał Przysiężny che ha battuto in finale Richard Bloomfield 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Jean-Christophe Faurel (semifinali)
 Robin Haase (semifinali)
 David Guez (secondo turno)
 Tomáš Cakl (quarti di finale)

 Uros Vico (quarti di finale)
 Josh Goodall (primo turno)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Richard Bloomfield (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2007